Culen oder Čulen bezeichnet:

 Martin Čulen (1823–1894), slowakischer Pädagoge und Mathematiker
 Monica Culen, österreichische Geschäftsführerin
 Culen (Schottland) (??–971), schottischer König